Signy je součást názvu více obcí ve Francii a Švýcarsku:

 Signy-Avenex – švýcarská obec v kantonu Vaud
 Signy-l'Abbaye – francouzská obec v departementu Ardensko
 Signy-le-Petit – francouzská obec v departementu Ardensko
 Signy-Montlibert – francouzská obec v departementu Ardensko
 Signy-Signets – francouzská obec v departementu Seine-et-Marne